Вегнер () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Вегнер, Александр Матвеевич (1826—1894) — российский художник, портретист, академик Императорской Академии художеств.
 Вегнер, Армин (1886—1978) — немецкий писатель и правозащитник.
 Вегнер, Беттина Хелене (род. 1947) — немецкая певица.
 Вегнер, Вильгельм Генрихович (1895—1956) — российский коммунист, один из основателей автономной области немцев Поволожья.
 Вегнер, Густав (1905—1983) — оберштурмбаннфюрер СС.
 
 Вегнер, Риа (1914—1999) — шведская писательница, журналистка, переводчица, телевизионный продюсер.
 Вегнер, Теодор Хуберт (1880—1934) — немецкий геолог, палеонтолог.
 Вегнер, Элин (1882—1949) — шведская писательница и общественный деятель.

См. также 
 Вегенер